L'édition masculine 2004 du tournoi de tennis de Doha se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 L'invité Nicolas Escudé remporte le  titre ATP de sa carrière en simple en écartant en finale Ivan Ljubičić.

 En double, les tenants du titre Martin Damm et Cyril Suk décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Stefan Koubek et Andy Roddick. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2004)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2004 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2004
Doha
Sport au Qatar en 2004
Tennis en janvier 2004